Four Weddings and a Funeral steht für: 

 Four Weddings and a Funeral (Miniserie), eine Miniserie des Streaminganbieters Hulu
 englischer Titel des Films Vier Hochzeiten und ein Todesfall